Robarts ist der Familienname folgender Personen:

 George James Robarts (um 1782–1829), britischer Politiker und Offizier
 John Robarts (1917–1982), kanadischer Politiker und 17. Premierminister von Ontario
 Richard Robarts (* 1944), britischer Rennfahrer
 William Tierney Robarts (um 1786–1820), britischer Politiker

Siehe auch:
 Robards
 Roberts (Begriffsklärung)